Die Synagoge in Izbica Kujawska, einer Stadt in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern in Polen, wurde 1880 bis 1895 errichtet. Die profanierte Synagoge an der ulica Kolska 16 ein geschütztes Kulturdenkmal. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude als Kaufhaus genutzt. In den letzten Jahren stand es leer und verkam immer mehr.

Weblinks 

 Virtuelles Schtetl (englisch, abgerufen am 1. Dezember 2015)

Izbica Kujawska
Izbica Kujawska
Izbica Kujawska
Erbaut in den 1890er Jahren
Izbica Kujawska
Kulturdenkmal in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
Gmina Izbica Kujawska
Umgenutztes Bauwerk in Polen